Il singolare del torneo di tennis ASB Classic 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Eva Švíglerová che ha battuto in finale Andrea Strnadová 6–2, 0–6, 6–1.

Teste di serie 

 Leila Meskhi (primo turno)
 Mercedes Paz (semifinali)
 Gretchen Magers (primo turno)
 Claudia Porwik (primo turno)

 Wiltrud Probst (secondo turno)
 Ann Grossman (primo turno)
 Sabine Hack (quarti di finale)
 Larisa Neiland (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ASB Classic 1991